Керальська школа з Астрономії і Математики була школою з  і астрономії основаною  у Кералі що в Індії, серед учасників якої були: , , , ,  і . Школа набула розвитку між 14-им і 16-им століттями, а оригінальні відкриття школи схоже закінчилися після Нараяни Бхаттатірі (1559–1632). При намаганні вирішити астрономічні задачі, Керальська школа незалежно від інших створила ряд важливих математичних понять. Їхнім найважливішим результатом є розкладання в ряди тригонометричних функцій, описане на санскриті в книзі Нілаканти, що називалася Тантрасанграга (англ. ), і в коментарях до цієї роботи, що називалися Тантрасанграга-вах'я, авторство яких не відомо. Теореми описувалися без доведення, але докази для рядів синуса, косинуса і оберненого тангенса були приведені століттям пізніше у роботі  (близько 1500 - 1610), написаній мовою Малаялам, математиком Юєштадева, а також у коментарях до Тантрасанграга.

Див. також
Індійська астрономія
Індійська математика
Історія математики

Примітки

Література

.
Gupta, R. C. (1969) "Second Order of Interpolation of Indian Mathematics", Indian Journal of History of Science 4: 92-94
.
.
.
.
Parameswaran, S., ‘Whish’s showroom revisited’, Mathematical gazette 76, no. 475 (1992) 28-36

.
.
.
C. K. Raju. 'Computers, mathematics education, and the alternative epistemology of the calculus in the Yuktibhâsâ', Philosophy East and West 51, University of Hawaii Press, 2001.
.

.
Tacchi Venturi. 'Letter by Matteo Ricci to Petri Maffei on 1 Dec 1581', Matteo Ricci S.I., Le Lettre Dalla Cina 1580–1610, vol. 2, Macerata, 1613.
</div>

Посилання

 The Kerala School, European Mathematics and Navigation , 2001.
An overview of Indian mathematics, MacTutor History of Mathematics archive, 2002.
Indian Mathematics: Redressing the balance , MacTutor History of Mathematics archive, 2002.
Keralese mathematics , MacTutor History of Mathematics archive, 2002.
Possible transmission of Keralese mathematics to Europe , MacTutor History of Mathematics archive, 2002.
"Indians predated Newton 'discovery' by 250 years"  phys.org, 2007

Індійська астрономія
Історія математики
Історія Керали